Angelo Campos est un nom pouvant désigner

 (né en 1993), joueur péruvien de football
 (né en 2000), joueur suisse de football

Voir aussi

Campos, Angelo